

Primeira Divisão

 Anderlecht
 Cercle Brugge
 Club Brugge
 Charleroi
 FCV Dender
 Genk
 Gent
 Germinal Beerschot
 KV Kortrijk
 KV Mechelen
 Lokeren
 Mons
 Mouscron
 Roeselare
 Standard Liege
 Tubize
 Westerlo
 Zulte Waregem

 
Bélgica
Clubes de futebol